Newell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Norman D. Newell
 Thomas Kenneth Newell